Colonia Sonora kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Sonora, Morelos, ort, Tetecala, 
 Colonia Sonora, Oaxaca, ort, San José Independencia, 

Robotskapade Mexikoförgreningar